Тука́н может означать:
 Тукан — птица рода Туканы семейства тукановых.

Топоним 
 Тукан (Белорецкий район) — село, Туканский сельсовет Белорецкого района Башкортостана, Россия.
 Тукан (река) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.

Фамилия 
 Алия аль-Хусейн, или Алия Баха ад-Дин Тукан (1948—1977) — королева Иордании.
 Тукан, Ахмад (1903—1981) — иорданский государственный деятель.
 Тукан, Борис Петрович (1923—2012) — молдавский и израильский тюрколог-гагаузовед, диалектолог и лексикограф, переводчик.
 Тукан, Ибрагим (1905—1941) — палестинский поэт.
 Тукан, Людмила (род. 1982) — гагаузская певица.

Другое 
 Тукан (созвездие) — созвездие южного полушария неба.
 Turbay T-1 Tucán — аргентинский лёгкий одномоторный самолёт.
 Операция «Тукан» — совместная операция КГБ/ДГИ по дезинформации и искажению общественного мнения.
 «Тукан» — одноствольное самозарядное ружьё Вятско-Полянского машиностроительного завода «Молот».